Шайкевич — еврейская патронимическая фамилия.

 Шайкевич, Андрей Анатольевич (1903—1972) — историк и критик балета, сын А. Е. Шайкевича.
 
 Шайкевич, Ефим Григорьевич (1848—1928) — русский промышленник, финансист, юрист, отец А. Е. Шайкевича. 
 Шайкевич, Нохем-Меер (литературный псевдоним Шомер; 1849—1905) — еврейский писатель (идиш и иврит).

 Павлова-Шайкевич, Клавдия Васильевна (1899—1958) — балерина, драматическая артистка, хореограф и педагог, жена А. Е. Шайкевича.